Алексей Шульгин:
* Шульгин, Алексей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский художник, деятель искусства, онлайн-куратор.
 Шульгин, Алексей Яковлевич (1928—1985) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1967).